Bartoschek ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Bartoschek (1865–nach 1889), österreichische Theaterschauspielerin
 Karl Bartoschek (1870–1943), deutscher Maler
 Emil Bartoschek (1899–1969), deutscher Maler
 Eva Bartoschek-Rechlin (1928–2011), deutsche Schriftstellerin
 Sebastian Bartoschek (* 1979), deutscher Journalist, Diplom-Psychologe, Science Slamer, Podcaster und Autor

Siehe auch:
 Bartoszek